Тава (; на честь бога сонця народу пуебло) — рід динозаврів підряду тероподів пізнього тріасового періоду. Мешкав приблизно 215–213 млн років тому. Ці динозаври є найбільш ранніми з тероподів на території сучасної Північної Америки.

Етимологія 
Назва типового виду Tawa hallae походить від «Tawa'» — бога сонця народу пуебло, видову назву дано на честь Рута Холла (Ruth Hall), засновника палеонтологічного музею в Гост-Ранч.

Відкриття 
Вперше виявлений (частковий кістяк) в 2004 р. в кар'єрі Хайден (Hayden Quarry) що в Гост-Ранч (Ghost Ranch) на території штату Нью-Мексико, а в 2006 р. почалися повномасштабні розкопки, в результаті яких було знайдено майже повний викопний кістяк Tawa, а також сім інших скелетів, розташованих близько один до одного.

Вид Tawa hallae описаний в грудні 2009 р. Несбіттом (Nesbitt) і іншими вченими. В їхньому розпорядженні опинився практично повний кістяк молодої особини (голотип, каталогізований як GR 241), довжиною близько 2 м. Вивчення іншого зразка (каталогізованого як GR 242), також наближається до завершення. Окрема стегнова кістка дозволяє припустити, що дорослі особини, були принаймні на 30 % більші, ніж у голотип молодої особини.

За життя динозаври даного виду були близько 70 см у висоту. Дорослі особини, за розрахунками дослідників, повинні були досягати 4 м в довжину. Відмінною особливістю даного виду є дуже довгий хвіст.

Дослідники підкреслюють, що їм дуже пощастило. Справа в тому, що рештки не тільки чудово збереглися, але під час скам'яніння не були здавлені породами. Таким чином, у дослідників є рідкісна можливість поглянути на внутрішню будову стародавніх ящерів.

Еволюція 

Цей динозавр є одним з найбільш ранніх тероподів на території південної частини нинішньої Північної Америки. Вивчення решток T. hallae, на думку вчених, допоможе їм прояснити еволюцію перших динозаврів. Вважається, що приблизно 230 млн років тому, коли всі континенти були об'єднані в суперконтинент Пангею, стародавні ящери вперше стали заселяти різні регіони планети. Новий вид допоміг визначити, що тероподи виникли на території Гондвани (регіону, який пізніше став Південною Америкою) і пізніше розселилися по суперконтиненту. Так само T. hallae допоміг визначитися з класифікацією іншого динозавра — герреразавра. Набір деяких характеристик у T. hallae остаточно встановлює прямий зв'язок між тероподами і герреразавром. Таким чином він є проміжною ланкою між герреразаврами і неотераподами.

Філогенетичне дерево

Ресурси Інтернета 
 Журнал Science 

Тероподи
Динозаври Північної Америки
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2009